Бердюшиха — название нескольких рек в России:
 Бердюшиха — река на границе Новосибирской области и Алтайского края, приток Елбани.
 Бердюшиха — река в Новосибирской области, приток Ика.
 Бердюшиха — река в Кемеровской области, приток Инчерепа.

См. также 
 Бердюжиха